Antoine Sfeir (1948-2018), un journaliste et enseignant franco-libanais ;
Nasrallah Boutros Sfeir (1920-2019), un cardinal maronite libanais ;
Jacqueline Sfeir (1956-2013), une éducatrice, activiste et innovatrice sociale palestinienne.

Patronyme libanais